Stangeland ist der Familienname folgender Personen:

 Ane Stangeland Horpestad (* 1980), norwegische Fußballspielerin
 Arlan Stangeland (1930–2013), US-amerikanischer Politiker
 Jim Stangeland (* 1921), US-amerikanischer Footballspieler und Trainer
 Magnus Stangeland (* 1941), norwegischer Politiker
 Siv Helene Stangeland (* 1966), norwegische Architektin
 Trygve Stangeland (1934–2011), norwegischer Unternehmer

Stangeland ist auch der Name folgender Ortschaften:

 Stangeland (Sandnes), Stadtteil in Sandnes, Norwegen